Лев Павлович Пасынков ( (27) декабря 1886, Ростов-на-Дону, Российская Империя — 15 ноября 1956, Москва, РСФСР, СССР) — русский советский писатель, этнограф, переводчик, редактор, имел звание научного работника по истории материальной культуры Востока. Работа журналистом помогла Пасынкову собрать богатый материал, который лёг в основу его произведений.

Биография 
Лев Павлович Пасынков родился в 1886 году в Ростове-на-Дону в семье железнодорожного мастера. После окончания технического железнодорожного училища работал два года практикантом на промере реки Волги. Служить на военной службе ему пришлось в Тифлисе; там он написал свой первый рассказ «У горы Давида», напечатанный в ростовской газете «Народная мысль» в 1906 году.

Работал в качестве фельетона в газетах «Донская речь» и «Приазовский край». Вёл организационную работу среди национальных меньшинств Северокавказского края. Написал ряд работ по этнографии Северного Кавказа. Имел звание научного работника по истории материальной культуры Востока. Первые рассказы Льва Павловича («Был город», «Поезд смерти»), опубликованные в 1906 году, выражали «интеллигентский» протест против реакционно-мещанских настроений, усилившихся после 1905 года. В ряде рассказов, написанных с 1920 по 1925 годы, Пасынков ставил вопросы о проблеме советского хозяйственного строительства («Сарана», «Два памятника», «Ислам Иван Кучак», «Богатый Мустафа»). В качестве корреспондента газеты объездил всё низовье Дона. Молодому и наблюдательному писателю удалось собрать большой материал, лёгший в основу романа «Заповедные воды».

В 1914 году Пасынков переехал в Петроград. Этот год был знаменательным для Льва Павловича, ведь он познакомился с Максимом Горьким. С того времени всё дальнейшее творчество Пасынкова прошло под неослабевающим вниманием пролетарского писателя. Сблизился Пасынков также с виднейшим издателем того времени В. С. Миролюбовым. Активно печатался в таких крупных печатных органах, как «Летопись», «Ежемесячный журнал», «Нива» (рассказы «Прогулка», «Священная роща», «Страстоцвет» и др.) и «Огонёк».

После Октябрьской революции с 1919 года по 1922 год жил на Кубани, где писал роман «Атаман Серьга». В 1922 году Лев Павлович возвратился обратно в Ростов-на-Дону. Здесь он заведовал краевым отделом газеты «Советский юг». Много путешествовал по Северному Кавказу, Дагестану, Азербайджану, знакомился с бытом кавказских народов и с национальными писателями. На этом материале в Москве в период с 1927 по 1941 год выходили его прозаические произведения «Голубой цветок», «Дети гор», «Тайна», «Молодые рыбаки», «Огневой» и «Человек в лесу».

В 1941 году Лев Павлович Пасынков приехал в Киргизию. Он сразу же активно включился в творческую жизнь республики: редактировал альманах «Киргизстан» (ныне журнал «Литературный Кыргызстан»), сборник очерков «Всадники Киргизии», переводил на русский язык произведения Кубанычбека Маликова, Тугельбая Сыдыкбекова, Аалы Токомбаева, Райкана Шукурбекова и других. Писал на киргизском материале рассказы, очерки, статьи, выступал как популяризатор тогда молодой киргизской литературы, передавал свой богатый опыт начинающим писателям.

В 1944 году Пасынков возвратился в Москву, где начал руководить отделом национальной культуры СССР в «Литературной газете»; тогда она находилась на улице 25 Октября в комнатках, «похожих на спичечные коробки». Связи с писателями национальных республик не прерывались и тогда. По воспоминаниям М. И. Зорина, Юрий Олеша и Лев Пасынков симпатизировали друг другу, хотя писатели очень различные:

Тогда в редакции «Литературной газеты» велась подготовка к декаде литовской литературы. Председатель Союза писателей Литвы Йонас Шимкус принёс Льву Павловичу стопку книг литовских писателей, изданных на русском языке в Москве и Вильнюсе. «В такой клетушке тесно таким львам, как вы», — сказал Шимкус. Пасынков ответил ему: «Таким львам, как я, терпимо, но вам и присесть негде». Йонас Шимкус попросил Льва Павловича, чтобы об этих книгах высказались лучшие русские писатели и критики: «Поищите строгих и требовательных, пусть без всякой скидки на молодость, на перевод, без лишней деликатности разберут работы литовских писателей». После встречи, в отдел к Пасынкову пришёл Юрий Олеша. «Вот строгий и требовательный, вот мастер, но слишком деликатный» — смеялся Лев Павлович, и поручил Юрию Карловичу написать рецензию на любую из книг. Тогда писатель выбрал томик Юлии Жемайте и, по воспоминаниям Михаила Зорина, пропал. Но Олеша всё это время изучал творчество Жемайте в Ленинской библиотеке (ныне РГБ), ознакамливался со всем справочным материалом — после одобрения Пасынкова на страницах «Литературной газеты» в день открытия декады появилась статья Олеши «К свету», в которой он разбирал рассказы Юлии Жимантене; в ней был и анализ рассказов, и биографические сведения о писательнице, и показаны истоки её творчества, художественное влияние Тургенева.

В 1950 году Лев Павлович был вынужден оставить работу в «Литературной газете», так как терял зрение. Будучи совершенно больным, он отредактировал много книг национальных писателей: абхазского — Ивана Папаксира «К долгой жизни» (также написал вступительную статью на роман), грузинского — Александра Чейшвили «Лело», башкирского — Акрама Валиева «Первые шаги», а также писал статьи о Джамбуле Джабаеве, Сулеймане Стальском, Гамзате Цадаса и других. Уже будучи совершенно слепым он продиктовал несколько вариантов воспоминаний о Максиме Горьком.

Лев Павлович умер в 1956 году после тяжёлой и продолжительной болезни в Москве. Похоронен на Донском кладбище. После смерти Льва Павловича, в 1957 его воспоминания о Максиме Горьком были опубликованы в журнале «Москва»; в них он рассказал о встречах с писателем, его суждениях о жизни, литературе и творчестве отдельных писателей, а также черты его характера.

Критика 
Роман Льва Павловича Пасынкова «Тайна», повествующий о жизни чеченцев, был отмечен Максимом Горьким, назвав его «неожиданным подарком молодой советской литературы». Другой роман «Заповедные воды» был раскритикован Владимиром Щербиной за «статичность» сюжета и излишнюю детализацию патриархальных отношений. Обращаясь же к творчеству Пасынкова в целом, он отметил ряд особенностей в его произведениях: стремление показать реальную жизнь народов Кавказа, к которому писатель пришёл не сразу, а также осветить по-новому старые традиции отсталых народов. Щербина также отметил «громаднейшее разнообразие бытовых картин, событий» в произведениях Льва Павловича. Владислав Шошин отметил, что Пасынков интересен «своеобразием эстетической интерпретации материала, опорой на фольклор и национальные литературные традиции», сочетанием «элементов реализма и романтики».

Библиография

Примечания

Литература

Ссылки 
 Книги Пасынкова в РГБ

Похороненные на Донском кладбище